Museu de História Natural da Academia É um museu localizado dentro do Colégio Cristo Redentor/ Academia do Comércio, suas instalações possuem desde artigos sobre mineralogia até artigos indígenas.

Neste museu há vários objetos indígenas como a flauta de pã, chocalhos, panelas de barro, cestos...

Também há nesse museu vários animais empalhados: lobos-guará, leões, bezerros, cobras, jacares...

Museus do Rio de Janeiro
Museus de história natural do Brasil